Сен-Мори́с-ан-Вальгодма́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сен-Фирмен. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05152.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 134 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 69 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 43 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 62,3 %, в 1999 году было 51,9 %). Из 43 активных работали 43 человека (26 мужчин и 17 женщин), безработных не было. Среди 26 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 15 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь, построенная в XI веке монахами клюнийской конгрегации, восстановлена в 1668 году.
 Липа рядом с церковью, посаженная Генрихом IV.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки